Kekana ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Zoro Kekana (1938–2011), südafrikanischer Sänger, Musiker und Komponist
 Mokofane Milton Kekana (* 1995), südafrikanischer Langstreckenläufer
 Steve Kekana (1958–2021), südafrikanischer Sänger und Songwriter

Kekana ist ferner
 der Name einer Volksgruppe in der südafrikanischen Provinz Limpopo, die zu den Ndebele (Südafrika) gehört